Das Virginia Slims of San Francisco 1974 war ein Damen-Tennisturnier im kalifornischen San Francisco. Es war Teil der WTA Tour 1974 und fand vom 14. bis zum 19. Januar 1974 statt. Die US-Amerikanerin Billie Jean King sicherte sich zum dritten und letzten Mal den Einzeltitel bei der Indoor-Veranstaltung. Auch im Doppel war sie an der Seite ihrer Landsfrau Chris Evert erfolgreich.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Spiel um Platz 3 

Das Spiel um den dritten Platz gewann nach Spielen nach zwei gespielten Sätzen Kerry Melville mit 8:7 (Melville-Gunter 6:1, 2:6).

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 

WTA Tour 1974
Tennisturnier in San Francisco